Леньково — название населённых пунктов в России:

Ивановская область 
 Леньково — деревня в Заволжском районе.
 Леньково — деревня в Шуйском районе.

Московская область 
 Леньково — деревня в Рузском районе.
 Леньково — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Леньково — село в Лысковском районе.